

События

Греция 
 455/454 — Афинский архонт-эпоним Сосистрат.
 Афины под командованием афинского генерала Толмида посылают 100 кораблей вокруг Пелопоннеса, и они поджигают спартанскую военно-морскую базу в Гитионе. В результате Афины получают согласие ахейских городов присоединиться к Делийской лиге. Афинские войска затем атакуют спартанских союзников в Коринфском заливе. Афины теперь могут ограничить Спарту южным Пелопоннесом.
 Афиняне терпят тяжёлое поражение в Египте от рук персов. После того как афинский флот был отрезан в дельте Нила, он потерпел поражение, и афинская армия отступает через Синайскую пустыню в Библос, прежде чем её остатки будут спасены. Египетский мятежник Инарос был распят персами. Афиняне решают отказаться от любой дальнейшей военной деятельности в Египте.
 Первая пьеса Еврипида («Пелиад») вышла на сцену.

Римская республика 
 Консулы: Тит Ромилий Рок Ватикан и Гай Ветурий Цикурин.
 Народные трибуны: Луций Ицилий Руга и Луций Алиен.

См. также